Seznam dílů seriálu Conviction může být:
 Seznam dílů seriálu Právem odsouzeni – seznam dílů seriálu Právem odsouzeni, vysílaného od roku 2016
 Seznam dílů seriálu Usvědčeni – seznam dílů seriálu Usvědčeni, vysílaného od roku 2006